Michel Le Clerc peut désigner :
 Michel Le Clerc (1622-1691), avocat et auteur dramatique français ;
 Michel Le Clerc (1929-), réalisateur, journaliste et voyageur français.